Сінг («лев») — індійське прізвище, розповсюджене переважно серед сикхів, які перейняли його від раджпутів (синонімом до прізвища вважається «Кшатрій»). Громада сикхів в Індії  сформувалася після того, як Гуру Нанак Дев, засновник релігії сикхів, з синами-первінцями від кожної індуїстської родини, взялися поширювати новостворену релігію. Сикхські жінки натомість носять прізвище Каур. Серед несикхів може бути також жіночім прізвищем.

Передача прізвища українською 
У прізвищі, що англійською передається як Singh (s-i-ng-h), у індійських мовах складається з двох приголосних С+Г та голосної і та носового н (буквосполучення «нґ» не позначає цього носового звука. В українській мові такого звука взагалі немає, тому треба писати про «н»). Отже, де англійською (тут диграфом ng позначається носовий звук [ŋ]) і використовується дві літери GH, щоб передати літеру घ (хоча, насправді, там більше звучить літера h, ніж gh - सिंह , і не літера Ґ - ग g, і точно не  б)), в українській слово s-i-ṃ-h має писатися як «с-і-н-г», тобто - Сінг.

Відомі носії 
 Аджит Сінґх — магарана держави Марвар у 1678—1724 роках.
 Аджіт Сінґх, також відомий як Сагібзада Аджіт Сінґх або Баба Аджіт Сінґх (пенджаб. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ; 26 січня 1687 — 7 грудня 1705) — старший син Ґуру Ґобінда.
 Амар Сінґх I (1559—1620) — магарана князівства Мевар у 1597—1620 роках.
 Амріта Сінгх (нар. 9 лютого 1958) — індійська актриса.
 Арпіта Сінґх (1937) — сучасна індійська художниця, графік, представник абстрактивізму.
 Баба Дарбара Сінґх (1643–1734) — джатедар (очільник) сикхської конфедерації у 1716—1734 роках.
 Баба Джаймал Сінгх, Ба́ба Джайма́л Сінгх (Baba Jaimal Singh 1838 — †29 грудня 1903) — індійський релігійний діяч, Майстер Сант Мат (Sant Mat).
 Банда Сінґх Бахадур (16 жовтня 1670 — 9 червня 1716) — засновник першої держави сикхів, правив у 1708–1715 роках. Непримиренний ворог Великих Моголів.
 Беант Сінг — вбивця прем'єр-міністра Індії Індіри Ганді. 
 Бхай Бінод Сінґх (д/н –1716) — джатедар (очільник) сикхів у 1711—1716 роках.
 Вандана Сінг — індійська письменниця-фантаст. 
 Віджендер Сінґх (1985) — індійський професійний боксер, призер Олімпійських ігор 2008.
 Вішванат Пратап Сінґх (1931—2008) — індійський державний та політичний діяч, міністр закордонних справ і прем'єр-міністр країни у 1989—1990 роках.
 Гауріка Сінгх (2002) — непальська плавчиня.
 Гармет Сінгх (норв. Harmeet Singh, нар. 12 листопада 1990, Осло) — норвезький футболіст індійського походження.
 Ґобінд Сінґх (пенджабі:ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, 22 грудня 1666 — 7 жовтня 1708) — 10-й гуру сикхів, військовий діяч, поет.
 Гулаб Сінґх (1792—1857) — 1-й магараджа Джамму та Кашміра в 1846—1857 роках.
 Гурміт Сінг Аулах — очільник самопроголошеної у 1987 р. в США «держави» Халістан.
 Джаґід Сінг Чаухан — вчений-сикх, член партії «Акалі дал», теоретик створення «Халістану» в Пенджабі.
 Джай Сінґх I (1611—1667) — раджпутський раджа Амбера у 1621–1667 роках, військовий очільник за часів падишахів Шах Джахана та Ауранґзеба.
 Джай Сінґх II (3 листопада 1688 — 21 вересня 1743) — раджпутський магараджа Амбера (потім Джайпура) у 1699—1743 роках, талановитий військовий, математик.
 Джарнаїл Сінгх Бхіндранвале — релігійний лідер сикхського екстремізму з осідком у Золотому храмі в Амрітсарі.
 Джагджіт Сінг Чаухан — сикхський екстреміст, що знаходився в еміграції, в час операції з очищення Золотого храму.
 Джасвант Сінґх (1629—1678) — магараджа Марвару в 1638–1678 роках, військовий діяч часів могольських падишахів Шах Джахана та Ауранґзеба.
 Дуліп Сінґх (пенджаб. ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ; 6 вересня 1838 — 22 жовтня 1893) — останній магараджа держави Сикхів.
 Заїл Сінґх (1916—1994) — індійський державний і політичний діяч, президент країни у 1982—1987 роках.
 Калпна Сінг-Чітніс — індійсько-американська поетка та перекладачка, упорядниця першої поетичної антології війни "Сонях" українською та англійською.
 Кедарнатх Сінґх (1934—2018) — індійський поет та письменник.
 Кхарак Сінґх (1801—1840) — сикхський правитель Пенджабу та держави Сикхів.
 Кульдіп Сінг Брар — командувач 9-ї дивізії Збройних сил Індії, генерал-майор, керівник операції з очищення Золотого храму від сикхських бойовиків.
 Мага Сінґх (1756–15 квітня 1792) — 3-й місальдар (очільник) місаля Сукерчакія.
 Ман I Сінґх (1550—1614) — військовий діяч часів правління могольських падишахів Акбара та Джахангіра.
 Манвендра Сингх Гойл — індійський принц з династії Парамара. Спадковий принц князівства Раджпіпла.
 Манмоган Сінґх, Манмога́н Сінґх (ґурмукхі: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, деванагарі: मनमोहन सिंह) (26 вересня 1932, Гах, Західний Пенджаб, Британська Індія (нині Пакистан)) — індійський державний та політичний діяч, п'ятнадцятий прем'єр-міністр Індії від партії Індійський національний конгрес з 22 травня 2004 року до 22 травня 2014 року.
 Наваб Капур Сінґх (1697–1753) — джатедар (очільник) сикхської конфедерації у 1734—1748 роках. Також відомий як Капур Сінґх Файзуллапурія
 Лілі Сінґ — канадська влогерка.
 Нодх (Науд) Сінґх (д/н — 13 листопада 1752) — 1-й місальдар (очільник) місаля Сукерчакія у 1748—1752 роках.
 Нау Ніхал Сінґх (1820—1840) — правитель держави Сикхів.
 Ніту Сінгх, Ніту Сінгх Капур (гінді नीतू सिंह англ. Neetu Singh Neetu Singh; справжнє ім'я — Сонія Сінгх; нар.. 8 липня 1958 року) — індійська кіноактриса.
 Парамджіт Сінґх (1935) — сучасний індійський художник.
 Пратап Сінґх (महाराणा प्रताप, також відомий в англомовних країнах як Магарана Пратап; 9 травня 1550 —19 січня 1597) — магарана князівства Мевар у 1572—1597 рр.
 Пратап Сінґх (1848—1925) — 3-й магараджа Джамму та Кашміра в 1885—1925 роках.
 Пратап Сінгх Гайквад (29 червня 1908 — 19 липня 1968) — останній магараджа Вадодари.
 Раві Сінг — американський письменникі практик кундаліні-йога, автор книги "Мистецтво трансцендентального сексу".
 Раджиндер Сінх Беді — письменник мовою урду.
 Раджнатх Сінгх (1951) — індійський політичний і державний діяч.
 Радж Сінґх (*राणा राज सिंह, 24 вересня 1629 — 22 жовтня 1680) — раджа князівства Мевар у 1652—1680 роках, поет.
 Ранбір Сінґх (1830—1885) — 2-й магараджа Джамму та Кашміра в 1857—1885 роках.
 Ранвір Сингх (1985) — індійський актор Боллівуду.
 Ранджит Сінґх (*13 листопада 1780 — 27 червня 1839) — засновник Сикхської імперії, правив у 1801—1839 роках.
 Садху Сундар Сингх (1889—(?)1929) — індійський християнський місіонер.
 Санграм Сінґх (*संग्राम सिंह, 12 квітня 1484 — 17 березня 1527) — раджпутський рана князівства Мевар у 1509—1527 році.
 Сант Балджит Сінгх (нар.27 жовтня 1962) — сучасний духовний Майстер лінії Святих Сант Мат.
 Сарпіт Сінгх (англ. Sarpreet Singh, нар. 20 лютого 1999, Окленд) — новозеландський футболіст, півзахисник клубу «Веллінгтон Фенікс».
 Сатвант Сінг — вбивця прем'єр-міністра Індії Індіри Ганді. 
 Тоні-Енн Сінгх (1996) — ямайсько-американська акторка та модель.
 Тудам Дамодара Сінґг) — Бгактісварупа Дамодара Свамі, індуїстський крішнаїтський гуру, вчений-хімік, письменник і поет; учень Бгактіведанти Свамі Прабгупади.
 Удай Сінґх II, Удай Сінґх II (4 серпня 1522 — 28 лютого 1572) — раджпутський магарана держави Мевар у 1537—1572 роках.
 Удхам-Сінґх-Наґар (округ), Удхам-Сінґх-Наґар (гінді उधमसिंहनगर जिला, англ. Udham Singh Nagar) — округ індійського штату Уттаракханд із центром у місті Рудрапур.
 Харі Сінгх (23 вересня 1895 — 26 квітня 1961)  — махараджа Кашміру, що проголосив незалежність після завершення Британської колонізації.
 Хардіп Сінгх (1990) — індійський борець греко-римського стилю.
 Харпріт Сінгх (1993) — індійський борець греко-римського стилю.
 Хушал Сінґх (д/н–1795) — наваб місаля Сінґхпурії у 1753—1795 роках.
 Чандра Шекхар Сінґх, Чандра Шекхар Сінґх (гінді चन्द्रशेखर सिंह; 1 липня 1927 — 8 липня 2007) — індійський державний і політичний діяч, прем'єр-міністр країни.
 Чарат Сінґх — 2-й місальдар (очільник) місаля Сукерчакія у 1752—1774 роках.
 Чоудхарі Чаран Сінґх (1902—1987) — індійський державний і політичний діяч, п'ятий прем'єр-міністр країни.
 Шахбег Сінг — екс-генерал індійської армії, військовий радник Джарнаїла Сінга Бхіндранвале, керівник оборони Золотого храму.
 Шер Сінґх (1807—1843) — правитель держави Сикхів.